Plaats in Indonesië
 Tawing (Gondang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Tawing (Munjungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java